Kagome, ou Kagomé, est un terme japonais qui peut désigner :

 Kagome Higurashi, personnage du manga Inu-Yasha ;
 réseau de Kagomé, un pavage géométrique qu'on retrouve dans de nombreux cristaux ;
 Kagome Kagome, un jeu d'enfants japonais.